Gorbatov  diffuso cognome russo e toponimo

Geografia 

 Gorbatov – città della Russia nell'Oblast' di Nižnij Novgorod

Persone 
 Aleksandr Nikolayevich Gorbatov – calciatore russo
 Alexander Gorbatov (1892-1973) – generale dell'Armata rossa
 Boris Gorbatov
 Konstantin Gorbatov (1876-1945) – pittore russo